Нор Кянк () — села у Вірменії:

 Нор Кянк (Арарат) — у марзі Арарат.
 Нор Кянк (Ширак) — у марзі Ширак.
 Нор Харберд нова назва іншого села Нор Кянк.